Змагання чоловіків у скікросі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 3–4 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 46 атлетів із 20 країн світу.

Результати

Кваліфікація

1/8 фіналу
Топ-32 кваліфікації пройшли у 1/8 фіналу. У цій і наступній стадіях спортсмени змагаються групами з чотирьох осіб, де двоє найкращих проходять у наступний раунд.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

1/4 фіналу

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/2 фіналу

Група 1

Група 2

Фінал
Малий фінал

Фінал

Посилання
 Календар
 Старт-ліст*
 «Плей-офф»

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Чоловічий скікрос на чемпіонатах світу з фристайлу